Der Rajon Apostolowe (; ) war eine Verwaltungseinheit im Zentrum der Ukraine innerhalb der Oblast Dnipropetrowsk.

Der Rajon Apostolowe wurde 1923 gegründet. Er hatte eine Fläche von 1.380 km² und eine Bevölkerung von 57.468 Einwohnern (Dezember 2012). Die Bevölkerungsdichte betrug 42 Einwohner pro km².

Der Verwaltungssitz war die Stadt Apostolowe, die 175 km südwestlich der Oblasthauptstadt Dnipro, 45 km nordwestlich von Krywyj Rih und 65 km östlich von Nikopol liegt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Krywyj Rih.

Geographie 
Der Rajon grenzte im Westen an den Rajon Schyroke, im Norden an den Rajon Krywyj Rih und den Rajon Sofijiwka, im Osten an den Rajon Nikopol sowie die Stadt Pokrow, im Südosten an den zum Kachowkaer Stausee gestauten Dnepr und im Süden an die Oblast Cherson mit den Rajonen Nowoworonzowka und Wyssokopillja.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Basawluk, ein 157 km langer Nebenfluss des Dnepr sowie dessen Nebenfluss, der 88 km lange Kamjanka. Der Dnepr-Krywyj-Rih-Kanal verläuft in seiner gesamten Länge durch den Rajon und verbindet, zum Zwecke der Trinkwasserversorgung, den Kachowkaer Stausee  bei Marjanske mit der Stadt Krywyj Rih.

Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche betrug 133.000 ha, davon sind 114.000 ha Ackerland.

Geologie 
An Bodenschätzen verfügte der Rajon über Vorkommen von Mangan, Bauxit, Ton, Eisenerz, Quarz, Braunkohle, Granit und Kalkstein. Die Granitvorkommen belaufen sich auf mehr als 70 Millionen m³.

Klima 
Im ehemaligen Rajonsgebiet herrscht ein gemäßigtes Kontinentalklima mit relativ kalten Wintern und heißen Sommern. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt zwischen 7 und 9 °C. Der kältesten Monat ist der Januar mit einer Durchschnittstemperatur von −4 bis 6 °C. Der wärmste Monat ist der Juli mit Temperaturen zwischen durchschnittlich 21 und 23 °C. Die Sonnentage liegen  im Durchschnitt  bei 240 pro Jahr. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt durchschnittlich 400 bis 480 mm,  wovon 2/3 in der warmen Jahreszeit fällt. Im Sommer dominieren trockene Südost-Winde, die oft zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft führen. Der Rajon Apostolowe ist eine der trockensten Regionen der Oblast Dnipropetrowsk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in zwei Stadtratsgemeinden und 10 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 31 Dörfer
 6 Ansiedlungen

Städte

Dörfer und Siedlungen

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzte sich laut Volkszählung 2001 wie folgt zusammen:

Ukrainer: 86,2 %, Russen: 10,7 %, Weißrussen: 1,4 %, Armenier: 0,2 %, Juden: 0,01 %

Weblinks 
 Zusammensetzung der administrativ-territorialen Einheit in der Oblast Dnipropetrowsk, Apostolowe Rajon
 Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe
Seite der Rajonverwaltung Apostolowe (ukrainisch)
Dnipropetrowsk Regionale Verwaltung, Rajon Apostolowe (englisch)

Einzelnachweise 

Apostolowe
Rajon Krywyj Rih
Aufgelöst 2020